Bernhardskirchen sind Kirchen, die das Patrozinium des Bernhard von Clairvaux, des Bernhard von Menthon oder des Bernhard von Baden tragen bzw. nach ihnen benannt sind.

Deutschland 
 Aachen-Friesenrath: St. Bernhard (Friesenrath)
 Ailringen: Kapelle St. Bernhard
 Bad Herrenalb: St.-Bernhard-Kirche (Bad Herrenalb)
 Baden-Baden: St. Bernhard (Baden-Baden)
 Berlin: St. Bernhard (Berlin-Dahlem) und St. Bernhard (Berlin-Tegel)
 Brandenburg an der Havel: St. Bernhard (Brandenburg an der Havel)
 Calw: Bernhardskirche (Calw)
 Forbach: Seliger Bernhard (Gausbach)
 Frankfurt am Main: St. Bernhard (Frankfurt am Main)
 Fürstenfeldbruck: St. Bernhard
 Gardelegen: Klosterkirche St. Marien, Benedikt und Bernhard  
 Goldbeck: St. Bernhard (Goldbeck) (profaniert)
 Hellenthal: St. Bernhard (Hollerath)
 Hörstel: Kloster Gravenhorst#Klosterkirche St. Bernhard
 Karlsruhe: St. Bernhard (Karlsruhe)
 Koblenz: St. Bernhard (Koblenz), um 1200 errichtet, 1945 zerstört und nicht wiederaufgebaut
 Köln: St. Bernhard (Köln)
 Lichtenfels-Klosterlangheim: St. Maria, Petrus und Bernhard (Klosterlangheim)
 Mainz: St. Bernhard (Mainz)
 Mainz: St.-Bernhards-Kapelle (Mainz)
 Mannheim: St.-Bernhard-Kirche (Mannheim)
 Mönchengladbach: St.-Bernhard-Kapelle (Mönchengladbach)
 München: St. Bernhard (München)
 Niederense: St. Bernhard (Niederense)
 Rastatt: Bernharduskirche
 Schliersee: St. Bernhard (Spitzingsee) 
 Schönau am Königssee: Bergopfer-Gedenkkapelle St. Bernhard (Kühroint)
 Schopfheim: St. Bernhard
 Soisdorf: St. Bernhard
 Speyer: St. Bernhard (Speyer)
 Stuttgart: Bernhardskirche (Stuttgart)
 Vettelschoß, Ortsteil Willscheid: Bernarduskapelle (Willscheid)
 Wald (Hohenzollern): Klosterkirche St. Bernhard 
 Welver: St. Bernhard
 Westoverledingen, Ortsteil Flachsmeer: St. Bernhard (Flachsmeer)

Frankreich 
Auvergne-Rhône-Alpes
 St-Bernard (Lyon)

Burgund
 St-Bernard (Dijon)
 St-Bernard (Fontaine-lès-Dijon)

Elsass
 St-Bernard de Menthon (Ferrette)

Österreich 
Vorarlberg
 Pfarrkirche Eichenberg

Polen 
 Danzig: Dom zu Oliva

Portugal 
 Ribeira Brava: Igreja Matriz de São Bento

Siehe auch 
 Bernhardskloster

Liste (Kirchengebäude nach Name)